Томилин, Алексей:* Томилин, Алексей Алексеевич (1906—1998) — советский инженерно-промышленный деятель, организатор производства.
 Томилин, Алексей Иванович (1933—2006) — советский и российский художник, педагог.
 Томилин, Алексей Николаевич (род. 1970) — российский молекулярный биолог.